Боровски, Бруно (нем. Bruno Borowski; 1889—1945) — немецкий англист, профессор Лейпцигского университета, член НСДАП.
 Боровски, Саму (1860—1912)  — венгерский историк.
 Боровски, Тим (нем. Tim Borowski; род. 1980) — немецкий футболист, центральный полузащитник.

См. также 
 Боровский